Kiederich ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kiederich (1873–1950), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule und Hochschullehrer an der Kunstakademie Düsseldorf
 Ludwig Kiederich (1885–1929), deutscher Landschafts-, Genre- und Pferdemaler der Düsseldorfer Schule
 Paul Joseph Kiederich (1809–1850), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Paul Wilhelm Kiederich (1842–1921), deutscher Maler